Brzeźnica Bychawska – wieś w Polsce, w gminie Niedźwiada, w powiecie lubartowskim, w województwie lubelskim
 Brzeźnica Bychawska – przystanek kolejowy we wsi Brzeźnica Bychawska w województwie lubelskim
 Brzeźnica Bychawska – gromada w powiecie lubartowskim, w województwie lubelskim, istniejąca w latach 1954–1962

Zobacz też 
 Brzeźnica Bychawska-Kolonia